

Sigle 
American University of Beirut
African Union of Broadcasting
Asia Universal Bank
Apostolic United Brethren
In medicina, sanguinamento uterino atipico, dall'inglese "Abnormal Uterine Bleeding"

Geografia
Aub – comune tedesco della Baviera

Persone 
Carmen Aub – attrice messicana
Max Aub – scrittore spagnolo